A Copa ou Taça da Brava (ou Djabraba) (Crioulo cabo-verdiano, da Brava: Taça Djabraba) é um torneio de futebol, ficando atrás apenas da Brava no Cabo Verde. O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema Mata mata, participam clubes de todas as duas divisões.  O vencedor mais recente é o Sporting Clube da Brava, vencedor da temporada 2018-19 e conquistando seu terceiro título.

Espargos possui-se mais números de títulos da taças numerado 10.  Segundo este Santa Maria.

História 
O torneio começou a ser disputado em 1999 e contínua até os dias de hoje.

Recentemente, a temporada de 2019-20 (campeonato e taça) está suspensa devido a pandemia da COVID-19 em 19 de março. O jogos pareado á semifinais, uma rodada antes do fim da temporada. Em maio de 2020, o campeonato e a taça regional foram suspensos pela associação. Não jogo de super taça regional disputado desde temporada, o taça finido sem vencedor. Os participantes da taça final cancelado foi Morabeza e Sporting.
.

Clubes com títulos

Ver também
Campeonato Regional de Futebol da Brava
Super Taça Djabraba
Torneio de Abertura Djabraba

Notas

Referências

Ligações externas 
Associação Regional de Futebol da Brava, incluido-se de Taça da Brava (Djabraba)

Liga Insular da Brava
Futebol de Cabo Verde